Алехандра Баррос (* 1971) — мексиканська акторка.
 Ана Беатріс Баррос (* 1982) — бразильська супермодель, найбільш відома як одна з моделей Victoria's Secret.
 Гільєрмо Баррос Скелотто (* 1973) — аргентинський футболіст, що грав на позиції атакуючого та крайнього півзахисника, а також відтягнутого назад нападника.
 Дейна Баррос (* 1967) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції атакувального захисника за низку команд НБА.
 Дієго Арана Баррос (1830—1907) — чилійський історик, педагог та дипломат.
 Зойла Баррос (* 1980) — кубинська волейболістка. Олімпійська чемпіонка-2000.
 Кассіо Баррос (* 1970) — бразильський футболіст, який грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Луїс Баррос Борґоньйо (1858—1943) — чилійський політик, який у 1925 році займав посаду віце-президента Чилі.
 Нереа Баррос (* 1981) — іспанська театральна та кіноактриса.
 Освалдо Веллозо де Баррос (1908—1996) — бразильський футболіст. Воротар збірної Бразилії на чемпіонаті світу 1930.
 Педро Гарсія Баррос (* 1946) — чилійський футболіст, що грав на позиції півзахисника, нападника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Рамон Баррос Луко (1835—1919) — чилійський адвокат і політик. Президент Чилі з (1910—1915).
 Себастьян де Рего Баррос Нетто (1940—2015) був бразильським юристом та дипломатом. Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії в Україні (1991—1995).
 Скелотто Густаво Баррос (* 1973) — аргентинський футболіст. Володар Кубка Лібертадорес й чотириразовий чемпіон Аргентини в складі «Бока Хуніорс» та «Расинга».

Кастро Баррос — станція Лінії A метрополитену Буенос-Айресу.

Вільяльба-де-лос-Баррос — муніципалітет в автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Вільяфранка-де-лос-Баррос — муніципалітет в складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Кальсаділья-де-лос-Баррос — муніципалітет в складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Сальватьєрра-де-лос-Баррос — муніципалітет в складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Солана-де-лос-Баррос — муніципалітет в складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.

Баррос-Бланкос (місто) — місто у департаменті Канелонес. Адміністративний центр однойменного муніципалітету.